El nombre propio Dalila puede hacer referencia a las siguientes entradas

 Dalila, personaje bíblico, amante de Sansón;
 Dalila, nombre propio femenino de origen hebreo;
 Dalila, cantante argentina de cumbia santafesina y música tropical;
 Dalila Puzzovio, artista plástica y diseñadora argentina;
 Dalila Bulcão Mello, más conocida como Dalila, exbaloncestista brasilera;
 Dalilah Polanco, actriz mexicana, o
 Dalila y Julius, serie animada canadiense.